Yeşilyayla (türkisch: „grüne Hochebene“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Yeşilyayla (Çameli), Dorf in der Provinz Denizli
Yeşilyayla (Denizli), Dorf in der Provinz Denizli